Salvador Codina i Cabra (Breda, 1910 - Barcelona, 1985), compositor i violinista
 Salvador Codina i Duran (Sabadell, 1879 - Caldes de Montbui, 1964), farmacèutic